Schönficht bezeichnet

 Schönficht (Plößberg), Ortsteil des Marktes Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Smrkovec (Březová) (Schönficht), erloschene Bergstadt im Kaiserwald auf dem Gebiet von Březová u Sokolova, Okres Sokolov
 Burgstall Schönficht, abgegangene Wasserburg